Вронський, Вроньський:
 Адам Вроньський (1851—1915) — польський композитор, диригент.
 Анджей Вронський (1965) — польський борець греко-римського стилю, чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор
 Вронський Василь Михайлович (1883—1952) — актор театру та кіно
 Вронський Вахтанг Іванович (1905—1988) — радянський балетмейстер
 Вронський Євген — авіатехнік, в 1973 році на бойовому літаку Су-7БМ перелетів з НДР до ФРН
 Вронський Іван (XVII ст.) — український шляхтич
 Вронський Макар Кіндратович (1910—1994) — український скульптор
 Вронський Юзеф (1778—1853) — польський математик (див. вронськіан, або визначник Вронського) та філософ-містик
 Вронський Олександр — настоятель луцької парафії Преподобного Іова Почаївського, військовий капелан.

Прізвища